De Belgische Supercup van het seizoen 2005/06 vond plaats op woensdag 20 december 2006 in het Constant Vanden Stockstadion. Landskampioen RSC Anderlecht nam het op tegen bekerwinnaar SV Zulte Waregem. Anderlecht won met 3-1. Voor Anderlecht was het de zevende Supercup in de geschiedenis van de club. De wedstrijd ging eerder door op 22 juli 2006. Maar door de slechte weersomstandigheden werd de partij stilgelegd. Uiteindelijk werd de partij op 20 december herspeeld.

Wedstrijddetails

Supercup voetbal België
Voetbal in 2006
Voetbalwedstrijd in Brussel
Sportevenement in Anderlecht